George Rodney ist der Name folgender Personen:

* George Rodney, 1. Baron Rodney (1718–1792), britischer Admiral
 George Rodney, 10. Baron Rodney (1953–2011), britischer Adliger
 George B. Rodney (1803–1883), US-amerikanischer Politiker